Furuön kan syfta på följande platser:

Sverige 

 Stor-Furuön, ö, Norrbottens län,

Åland 

 Furön (Saltvik, Åland),